Куликалон () — топоним:

 Куликалон — озеро в Согдийской области Таджикистана.
 Кули-Калон — село в Таджикабадском районе Таджикистана.